Parameletus är ett släkte av dagsländor. Parameletus ingår i familjen simdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Simdagsländor
Parameletus